STEBA bezeichnet eine Torfstechmaschine
 Steba ist der Nachname von Reno Steba (* 1960), niederländischer Jazzbassist